

Ichikawa est un nom japonais traditionnel. Pour les Japonais nés avant 1868, année d'ouverture de l'ère Meiji (1868-1912), le nom de famille (ou le nom d'école), précède le prénom (ou le nom d'artiste).

 Ichikawa Danjūrō, nom de scène porté par une succession d'acteurs kabuki de la famille Ichikawa :
 Ichikawa Danjūrō I (1660–1704), acteur japonais de kabuki,
 Ichikawa Danjūrō II (1704–1735), acteur japonais de kabuki,
 Ichikawa Danjūrō V (1688-1758), acteur japonais de kabuki,
 Ichikawa Danjūrō VII (1791-1859), acteur japonais de kabuki,
 Ichikawa Danjūrō VIII (1823-1854), acteur japonais de kabuki,
 Ichikawa Danjūrō IX (1838-1903), acteur japonais de kabuki,
 Ichikawa Danjūrō XII (1946-2013), acteur japonais de kabuki ;
 Fusae Ichikawa (1893-1981), femme politique et féministe japonaise ;
 Utaemon Ichikawa (1907-1999), acteur japonais ;
 Haruyo Ichikawa (1913-2004), actrice et chanteuse japonaise ;
 Kon Ichikawa (1915-2008), réalisateur japonais ;
 Ichikawa Raizō, nom de scène porté par une succession d'acteurs kabuki :
 Raizō Ichikawa VIII (1931-1969), acteur japonais de kabuki et de cinéma ;
 Ichikawa Ennosuke III (1939-), acteur japonais de kabuki ;
 Yasuo Ichikawa (1942-), homme politique japonais ;
 Jun Ichikawa (1948-2008), réalisateur et scénariste japonais ;
 Takuji Ichikawa (1962-), écrivain japonais ;
 Ichikawa Shun'en II (1970-), acteur japonais de kabuki ;
 Miwako Ichikawa (1976-), actrice japonaise ;
 Ichikawa Ebizō, nom de scène porté par une succession d'acteurs kabuki de la famille Ichikawa :
 Ichikawa Ebizō XI (1977-), acteur japonais de kabuki ;
 Ichikawa Shinnosuke, nom de scène porté par une succession d'acteurs kabuki de la famille Ichikawa :
 Ichikawa Shinnosuke I, autre nom de Ichikawa Danjūrō VII,
 Ichikawa Shinnosuke II, autre nom de Ichikawa Danjūrō VIII,
 Ichikawa Shinnosuke VI, autre nom de Ichikawa Danjūrō XII,
 Ichikawa Shinnosuke VII, autre nom de Ichikawa Ebizō XI ;
 Mikako Ichikawa (1978-), mannequin japonaise ;
 Yui Ichikawa (1986-), actrice et chanteuse japonaise ;
 Daisuke Ichikawa (1980-), joueur de football japonais ;
 Masahiko Ichikawa (1985-), joueur de football japonais.

Géographie

Japon 
 Ichikawa, ville située dans la préfecture de Chiba
 Ichikawa, bourg situé dans la préfecture de Hyōgo

Transport ferroviaire 
 Gare d'Ichikawa, gare ferroviaire, située dans la ville d'Ichikawa (préfecture de Chiba), au Japon
 Gare d'Ichikawa-Shiohama, gare ferroviaire, située dans la ville d'Ichikawa (préfecture de Chiba), au Japon

Astronomie 
 (4903) Ichikawa, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes